Фура́жный переулок — название переулков в Санкт-Петербурге.

 Фуражный переулок — переулок в Центральном районе.
 Фуражный переулок — переулок в Пушкине.